Trikala (stad); een stad in Griekenland en hoofdstad van het gelijknamige departement
Trikala (departement); een departement in Griekenland
AO Trikala; een voetbalclub uit de stad Trikala